Monterroso kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Monterroso (kommunhuvudort), Galicien, Provincia de Lugo, 
 Monterroso (kommun), Galicien, Provincia de Lugo, 

Robotskapade Spanienförgreningar